krwistek (ginekologia)
 krwistek (okulistyka)